Валерий Леднев:
 Леднев, Валерий Александрович (род. 1940) — народный художник Российской Федерации.
 Леднев, Валерий Вадимович (1922—1987) — сотрудник КГБ СССР, журналист-международник, германист.